Az ügyfél, John Grisham 1993-ban megjelent regénye
Az ügyfél, 1994-ben bemutatott amerikai film
Az ügyfél, 2016-ban bemutatott iráni–francia film